Contea di Bell o Bell County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Bell (Kentucky)
 Contea di Bell (Texas)